Ор Ba 349 Natter (с нем.-Гадюка) — немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик вертикального взлёта, предназначавшийся для объектовой ПВО. Разработан и испытан в конце Второй мировой войны. Был разработан для борьбы с бомбардировщиками антигитлеровской коалиции.

Предпосылки создания прототипа 
Первый вертикально стартующий ракетный перехватчик был предложен Вернером фон Брауном Техническому департаменту Германии летом 1939 года. Концепт не был принят как трудноосуществимый. Эрих Бахем, поддерживая контакт с фон Брауном, разработал ряд подобных проектов под общим обозначением Fi.166, которые тоже были отклонены. В конце весны 1944 года был отклонен и проект Бахема под обозначением ВР.20 Natter (). Только личное вмешательство Генриха Гиммлера, который не хотел упустить шанса распространить своё влияние и на сферы ПВО, обязало Технический департамент пересмотреть своё решение. Тем не менее, вышедший в свет вариант Natter, Ва.349 достаточно сильно отличался от исходного проекта Бахема.

Конструкция самолёта 
Конструкция самолёта была практически цельнодеревянной, в целях удешевления и упрощения производства. Самолёт был оснащён одним жидкостным ракетным двигателем Walter HWK 509A (тяга 16,7 кН, время работы 4 минуты) и, поскольку тяги последнего не хватало, для вертикального взлёта использовали четыре сбрасываемых после взлёта твердотопливных ускорителя Schmidding 109—533 (тяга 11,768 кН, время работы 10 сек.). Посадочное шасси отсутствовало. Старт производился с вертикальной направляющей мачты высотой 15 метров.

Самолёт, будучи предназначенным для борьбы с бомбардировщиками, оснащался оригинальным вооружением — пакетом установленных в носовой части неуправляемых ракет — 24 × 73 mm Henschel Hs 217 Föhn или 33 × 55 mm R4M. Выпуск такого количества ракет по бомбардировщику с ближней дистанции должно было гарантированно обеспечивать поражение цели. Пушечное вооружение отсутствовало.

Самолёт был одноразовым — после проведения атаки и планирования до высоты порядка 3000 м пилот приводил в действие механизм рассоединения фюзеляжа самолёта: пилот и двигатель опускались на собственных парашютах, а фюзеляж разбивался о землю.

Лётные испытания 
В период с ноября 1944 по февраль 1945 было проведено, по различным данным, 15 или 18 беспилотных пусков Ва.349. Единственный пилотируемый запуск был произведён 1 марта 1945. В ходе полёта произошла катастрофа: на высоте около 750 метров внезапно сорвало крышку фонаря, пилот потерял сознание и неуправляемая машина, спикировав, врезалась в землю. Оберлейтенант  погиб.

К весне 1945 года Ва.349, согласно плану проекта, должен был быть готовым к боевому применению. На настоящее время известны остатки трёх стартовых площадок в месте предполагаемого развёртывания перехватчика — в Хазенхольцском лесу недалеко от населённого пункта Кирххайм-унтер-Текк (земля Баден-Вюртемберг). Они расположены в вершинах равностороннего треугольника со стороной 50 метров. Каждая представляет собой бетонный круг (основание стартовой мачты) с подведённым кабельным каналом.

Боевых вылетов Ва.349 не совершил. Всего было построено 36 самолётов. Из оставшихся после испытаний шестнадцати машин 10 было уничтожено на земле при наступлении союзников, 4 перевезены в США (где 3 из них находятся в музеях), по одному экземпляру захватили советские и британские войска.

Тактико-технические характеристики

В массовой культуре 
 В компьютерных играх
 В адд-оне Secret Weapons of WWII к игре Battlefield 1942 среди прочей техники присутствует Natter, который воспроизведён достаточно точно. Исключение составляет лишь тот факт, что старт самолёта не вертикальный. Ba 349 Natter в игре стартует с наклонного металлического направляющего. В отличие от другой техники в Battlefield 1942, в Natter предусмотрен расход топлива. После выработки горючего пилот должен катапультироваться.
 В Return to Castle Wolfenstein Bachem Ba 349 Natter используется главным героем для эвакуации с секретной ракетной базы нацистов.

См. также 
 Heinkel Lerche

Литература

Ссылки 
Описание самолёта в авиационной онлайн-энциклопедии «Уголок неба»

Самолёты Германии
Самолёты Bachem
Среднепланы
Реактивные истребители
Предсерийные самолёты и прототипы